

Persone 
 Duncan Charters – esperantista statunitense
 Harvey Charters – canoista canadese

Altro 
 Kalitta Charters – compagnia aerea con sede a Ypsilanti, Michigan, USA
 Regione di Charters Towers – Local Government Area nel Queensland, Australia